San Lucas kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Lucas Tolimán, kommun i Departamento de Sololá
 San Lucas Tolimán, ort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de San Lucas Sacatepéquez, kommun i Departamento de Sacatepéquez
 San Lucas Sacatepéquez, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez,

Honduras 

 San Lucas kommun, Honduras, 
 San Lucas, Honduras,

Mexiko 

 San Lucas Ojitlán (ort), Oaxaca, 
 San Lucas, San Lucas, 
 San Lucas, Hidalgo, Apan, 
 San Lucas del Pulque, ort, Delstaten Mexiko, Temascaltepec, 
 Cabo San Lucas, ort, Baja California Sur, Los Cabos, 
 San Lucas Evangelista, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 San Lucas, Michoacán de Ocampo, 
 San Lucas kommun, Chiapas, 
 San Lucas kommun, Michoacán de Ocampo, 
 San Lucas, Villa Guerrero, 
 San Lucas, Villa del Carbón, 
 San Lucas, San Miguel de Allende, 
 San Lucas, Siltepec, 
 San Lucas, Tlatlaya, 
 San Lucas, Sultepec, 
 San Lucas, Oaxaca, 
 San Lucas, Puebla, 
 San Lucas, Salamanca, 
 San Lucas, Escuintla,

Nicaragua 

 San Lucas, Nicaragua, kommun i Madriz,